Palmital ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Palmital (Paraná), Bundesstaat Paraná 
 Palmital (São Paulo), Bundesstaat São Paulo